Neapel () bezeichnet:
 die Stadt Neapel
 die Stadt im Kontext der Antike, oft auch unter dem ursprünglichen Namen Neapolis (Neapel) ( für Neue Stadt)
 die Metropolitanstadt um die gleichnamige Stadt, siehe Metropolitanstadt Neapel
 ein de facto unabhängiges Herzogtum vom 9. bis zum 12. Jahrhundert mit Neapel als Zentrum, siehe Herzogtum Neapel
 ein zwischen 1282 und 1860 existierendes Königreich mit Hauptstadt Neapel, siehe Königreich Neapel
 das Königreich als Teil von Neapel-Sizilien, siehe Königreich beider Sizilien

Siehe auch:

 Napoli
 Neapolis